Jakub z Koniecpola (zm. 1430) – wojewoda sieradzki i starosta kujawski; członek rady królewskiej Władysława Jagiełły, ochmistrz dworu królowej Zofii
 Jakub Koniecpolski (zm. 1480) – syn Mikołaja Przedbora, wnuk Jakuba z Koniecpola - starosta przemyski, kasztelan przemyski.